Wenn alle untreu werden est un chant populaire allemand écrit par Max von Schenkendorf en 1814. Il est chanté sur la mélodie d'une marche française « Pour aller à la chasse, il faut être matinal ». Le chant est devenu particulièrement connu hors d'Allemagne, parce qu'il a servi d'hymne à la Schutzstaffel (SS) au Troisième Reich.

Dans les années 1960, la chanson trouve un regain de popularité auprès de chanteurs de variété comme Heino.

Paroles
Le texte est caractérisé par le mélange de termes nationaux et religieux, une marque distinctive du nationalisme allemand. Quant au mot « Empire » à la dernière ligne, il faut savoir que « Reich », en allemand, signifie aussi bien le Royaume des cieux chrétien que l'État national. Il y a, cependant, plusieurs variantes pour cette ligne.

Notes et références

Liens externes 
 chant et musique sur youtube

Chant patriotique allemand
Propagande nazie
Schutzstaffel